Трудолю́бов — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Трудолюбов, Василий Иванович (1907 — 1948) — советский военачальник, Герой Советского Союза, гвардии полковник.
 Трудолюбов, Максим Анатольевич (род. 11.01.1970) — российский журналист, колумнист The New York Times и редактор The Russia File, в 1994-1999 годах — переводчик и корреспондент газеты Moscow News, и газеты Капитал, с 1999 года — в газете Ведомости, стипендиат Фонда Нимана (Nieman Fellow) в Гарвардском университете (2010-2011); стипендиат Йельского университета (2009); лауреат премии Фонда Пола Хлебникова (2007), член Совета по внешней и оборонной политике.